Ковиљача може бити:

 Ковиљача (брдо), брдо
 Ковиљача (град), бањско лечилиште, бања Ковиљача.
 Ковиљача (тврђава), трвђава која се уздиже изнад Бање Ковиљаче.
 Горња Ковиљача, насеље града Лознице, Република Србија